Milan Marić peut désigner :  
 Milan Marić (né en 1940), un architecte et un académicien serbe ;
 Milan Marić (né en 1981), un acteur serbe ;  
 Milan Marić (né en 1990), un acteur serbe.